Melcior de Palau i Boscà (1600-1670), eclesiàstic i polític, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra.
 Melcior de Palau i Bonet (1797-1865), alcalde de Mataró.
 Melcior de Palau i Català (1843-1910), enginyer, escriptor i crític literari mataroní.
 Melcior de Palau i Simon (1879-1915), arquitecte mataroní.